Июль — многозначный термин.

 Июль — седьмой месяц года в юлианском и григорианском календарях, пятый месяц староримского года.
 Июль — разъезд Воткинского направления Ижевского отделения Горьковской железной дороги. 
 Июль — река в России, протекает в Воткинском и Завьяловском районах Удмуртской Республики.

См. также